La vie de bohème (o La bohème) – film diretto da Albert Capellani (1916)
La bohème (o La vie de bohème) – film diretto da Marcel L'Herbier (1945)
Vita da bohème (La vie de bohème) – film diretto da Aki Kaurismäki (1992)